Johann Gruol ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Gruol (nach 1789–1833), deutscher Orgelbauer